Colden bezeichnet als Ortsname:

 Colden (New York), Vereinigte Staaten
 Colden (West Yorkshire), Vereinigtes Königreich

Personen:
 Cadwallader Colden (1688–1776), nordamerikanischer Politiker der Kolonialzeit
 Cadwallader D. Colden (1769–1834), US-amerikanischer Politiker
 Charles J. Colden (1870–1938), US-amerikanischer Politiker
 Hartmut Colden (1915–1982), deutscher Architekt
 Jane Colden (1724–1766), US-amerikanische Botanikerin

im NRHP gelistete Objekte:
 Colden Family Cemetery, in Montgomery, New York, ID-Nr. 05000017
 Colden Mansion Ruins, in Montgomery, New York, ID-Nr. 07000758